Název Bílá vrána může znamenat:

 Hudba
 Bílá vrána (píseň, Josef Zíma) – píseň kterou v roce 1964 otextoval a nazpíval Josef Zíma 
 Bílá vrána (píseň, Wabi Daněk) – píseň Wabiho Daňka z alba Vítr, které bylo vydáno v roce 1988 
 Bílá vrána (píseň, Jitka Molavcová) – píseň Jitky Molavcové z alba Jitka Molavcová, které bylo vydáno v roce 1975 
 Bílá vrána (píseň, Blue Rocket) – píseň skupiny Blue Rocket z alba Starej Kmen, které bylo vydáno v roce 2009 

Kinematografie
 Bílá vrána (film, 1938) – československá hudební komedie
 Bílá vrána (film, 1981) – sovětský romantický film
 Bílá vrána (film, 2008) – australsko-britské romantické drama
 Bílá vrána (film, 2009) – německý dokument

 Literatura
 Bílá vrána (kniha) – kniha spisovatele Andrzeje Stasiuka, jejíž první vydání bylo v roce 1995

 Divadlo
 Bílá vrána (divadelní inscenace) – divadelní inscenace uváděná ve Strašnickém divadle